Fizzle ist der Name folgender Personen:

 AchtVier (* 1984), auch bekannt als Fizzle, bürgerlich Timo Molloisch, deutscher Rapper
 Fizzle, bürgerlich Christoph Erkes, deutscher Musikproduzent, Mitglied von KitschKrieg